Afonso Arinos de Melo Franco (1868 — 1916) - jornalista, escritor e jurista brasileiro. Imortal da Academia Brasileira de Letras.
 Afonso Arinos de Melo Franco (jurista) (1905 — 1990) - jurista, professor, político brasileiro, autor da Lei Afonso Arinos. Imortal da Academia Brasileira de Letras.
 Affonso Arinos de Mello Franco (1930 — 2020) - diplomata e político brasileiro. Imortal da Academia Brasileira de Letras.

Desambiguação